Calima puede referirse a lo siguiente:

 Calima o calina, existencia de partículas muy pequeñas de polvo o arena en suspensión en la atmósfera. 
 Cultura Calima, cultura del Periodo Formativo de América surgida al suroccidente de la actual Colombia que tiene hoy variados yacimientos arqueológicos.
 Calima, banda musical española.
 Calima, municipio colombiano.
 Calima, estación terminal del sistema masivo de transporte MIO de la ciudad colombiana de Cali.